Bernhardt puede referirse a:

Personas 
 Arthuro Bernhardt (1982-), futbolista brasileño;
 Juan Bernhardt (1953-), beisbolista dominicano;
 Juan Domingo Bernhardt (1955-1982), piloto militar argentino;
 Sarah Bernhardt (1844-1923), actriz francesa.

Otros 
 Parque de Sarah Bernhardt, parque ajardinado de París.